Os penungulados (Paenungulata, gr. "quase ungulados") são um clado de mamíferos placentários que agrupam as atuais ordens: Proboscidea (elefantes), Sirenia (peixes-boi) e Hyracoidea (híraxes). Para McKenna & Bell (1997) os penungulados incluem também na ordem do Perissodáctilos (cavalos, antas e rinocerontes). Para outros, os penungulados deveriam chamar-se Mesaxonia.

Recentes estudos moleculares têm modificado as ideias que existiam sobre a evolução dos mamíferos. Os penungulados já não são considerados como intimamente relacionados com os perissodáctilos, artiodáctilos e os cetáceos, o que implica que os cascos evoluíram de forma independente pelo menos em duas linhagens de mamíferos. Em geral, o conjunto dos penungulados conservam caracteres anatômicos e fisiológicos comuns.

Classificação filogenética

Galeria

 (pdf version)

Afrotheria